Temple Island steht für folgende Inseln:

 Temple Island (Australien), vor der Küste von Queensland
 Temple Island (England), in der Themse
 Temple Island (Indien), in der Inselgruppe der Andamanen 
 Temple Mill Island, in der Themse